Rime, plurale di rima, può significare anche:

Letteratura 
 Rime – raccolta di poesie di Angelo Poliziano
 Le Rime – di Dante Alighieri
 Rime nuove – di Giosuè Carducci
 Rime e ritmi – di Giosuè Carducci
 Rime – libro di Argia Sbolenfi del 1897

Videogiochi 
 Rime – videogioco per PlayStation 4

Pagine correlate
 Rima (disambigua)

Altri progetti